Пруц (архаичная форма Прутц; ) — немецкая фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Пруц, Ганс (1843—1929) — немецкий историк и педагог, сын Роберта Эдуарда Пруца.
 Пруц, Роберт Эдуард (1816—1872) — немецкий поэт, прозаик, драматург и историк литературы, профессор.

Топоним 
 Пруц — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

См. также 
 Прутцков